Muradem (, ) ist eine Ortschaft im Südwesten Kosovos und gehört zur Gemeinde Prizren.

Geographie 
Das im Südwesten Kosovos gelegene Muradem befindet sich rund zehn Kilometer östlich der Grenze zu Albanien und rund drei Kilometer westlich von Prizren. Benachbarte Ortschaften sind östlich Vlashnja und südlich Poslishta. Muradem liegt am Lumbardhi, einem Nebenfluss des Drin. Die M-25 und die Autostrada R 7 verlaufen etwas südlich der Ortschaft.

Klima 
In Muradem herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 12 °C und einer Jahresniederschlagssumme von knapp 900 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 22 °C, im Januar bei 1 °C.

Bevölkerung 

Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab für Muradem eine Einwohnerzahl von 515. Davon bezeichneten sich 514 (99,81 %) als Albaner und ebenfalls 514 bekannten sich zum Islam. Von einer Person sind keine Daten vorhanden.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Prizren)